IWCI (International Wildcard Invitational) — неосновной международный турнир по компьютерной игре League of Legends. Проводился с 2015 по 2016 годы как отбор к Mid-Season Invitational. В розыгрышах IWCI принимали участие чемпионы весенних сплитов неосновных региональных лиг.

Победителем турнира дважды становились представители Şampiyonluk Ligi: Beşiktaş eSports Club (2015) и SuperMassive eSports (2016).

Список чемпионов

См. также 
 Mid-Season Invitational
 International Wildcard

Примечания 

International Wildcard